Miss Taro è un personaggio di Licenza di uccidere, romanzo di Ian Fleming, e dell'omonimo film della serie di James Bond. È allo stesso tempo una Bond girl e una tirapiedi al servizio del Dr. No. È interpretata dall'attrice Zena Marshall.

Caratteristiche 
Di origini cinesi e giamaicane, Miss Taro lavora a Kingston presso il Ministero delle Colonie britannico agli ordini di Playdell-Smith, ma allo stesso tempo fa la spia per il dottor No; e sarà Bond l'unico a scoprire il doppio ruolo. Prende gli ordini dal professor Dent e ha il compito di trasmettere le informazioni acquisite al dottor. No. È la prima Bond girl che seduce James Bond nello svolgimento di una missione; infatti, la precedente relazione con Sylvia Trench è svincolata dagli eventi.

Film 
Il primo incontro con Bond avviene al Ministero. Mentre Bond e Playdell-Smith intrattengono una discussione sul nemico, Miss Taro - dopo aver origliato dal buco della serratura della stanza adiacente - entra in scena e combina un appuntamento con Bond per la serata. Avendo, in realtà, progettato un piano per eliminare l'agente segreto, Miss Taro si sorprende nel vederlo arrivare sano e salvo; progetta così di sedurlo per trattenerlo, in attesa che il professor Dent giunga in suo aiuto. Tuttavia, Bond capisce che si tratta di un inganno e finge di chiamare un taxi per portare la donna a cena. Quando Miss Taro si avvicina al taxi, capisce di essere stata a sua volta vittima di una trappola, ma ormai è troppo tardi e viene arrestata. Nel frattempo Bond rimane in attesa del professor Dent, pronto ad ucciderlo.

Note

Voci correlate 
Bond girl
Licenza di uccidere
Agente 007 - Licenza d'uccidere

Bond girl
Tirapiedi nei film di James Bond
Criminali immaginari
Segretari immaginari